Бернарда Гаспарчич је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|5
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1984. || Љубав || Милена (као Бернарда Гаспершич)
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1986. || Време без бајки || /
|-
| 1986. || Корморан || Тања
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Словеначке глумице
Југословенски глумци